Csehország
 Pohořelice, település a Brno-vidéki járásban
 Pohořelice, település a Zlíni járásban